Cima Dodici è un appellativo delle seguenti montagne:
Cima XII – Cima Ferozzo, montagna dell'Altopiano di Asiago, la vetta più elevata della provincia di Vicenza
Croda dei Toni – Montagna delle Dolomiti di Sesto nella provincia di Bolzano
Cima Dodici – Montagna delle Vette Feltrine in provincia di Belluno
Cima Dodici - montagna del gruppo dei Monzoni, in provincia di Trento